Кипчак:

  () — то же, что и половeц.

Населённые пункты 
Россия
 
 Кипчак — деревня в Куединском районе Пермского края.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кипчак — прежнее название села Лисьевка в Джанкойском районе.
 Кипчак (также Тау-Кипчак) — прежнее название исчезнувшего села Лесное в Белогорском районе.
 Кипчак (также Куллар-Кипчак) — прежнее название исчезнувшего села Красная Равнина в Первомайском районе.
 Кипчак (также Беляуз-Кипчак) — прежнее название села Громово в Черноморском районе.
 Кипчак — прежнее название исчезнувшего села Рыбацкое в Черноморском районе.
 Кипчак — прежнее название исчезнувшего села Верещагино в Нижнегорском районе.
 Кипчак — прежнее название исчезнувшего села Кринички в Нижнегорском районе.
 Кипчак — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.
 Кипчак — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.
 Кипчак — прежнее название исчезнувшего села Дружное в Кировском районе.
 Кипчак — прежнее название исчезнувшего села Сенокосное в Ленинском районе.

Туркменистан
 Кипчак — село под Ашхабадом, место захоронения президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Узбекистан
 Кипчак — посёлок городского типа в Каракалпакстане.
 Кипчак — деревня в Бухарской области.

Азербайджан
 Кыпчак (Гахский район) — селение в Гахском районе Азербайджана

Реки 
 Кипчак — река в Челябинской области России, приток реки Ильяски.

См. также 
 Кыпшак (значения)
 Кипчаково
 Кипчак-Аскарово
 Кипчак-Аскаровский сельсовет
 Кыпсак
 Кыргыз-Кыпчак
 Алтай-Кыпчак